Плейнфилд () — населённые пункты в США:
 Плейнфилд — город в штате Индиана
 Плейнфилд — город в штате Массачусетс
 Плейнфилд — город в штате Нью-Джерси
 Плейнфилд — город в штате Нью-Йорк